Бабкино — название населённых пунктов в России:

 Бабкино — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Бабкино — село в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Бабкино — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Бабкино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Бабкино — деревня в Истринском районе Московской области.
 Бабкино — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Бабкино — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Бабкино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Бабкино — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Бабкино — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Бабкино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Бабкино — урочище, ранее деревня в Рыбинском районе Ярославской области.